Hyporites är ett släkte av tvåvingar. Hyporites ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomsterflugor
Hyporites